Het kabinet-Erdoğan verwijst naar de drie Turkse kabinetten onder leiding van premier Recep Tayyip Erdoğan, als geheel of als verwijzing naar een van deze kabinetten afzonderlijk.

De kabinetten
 Kabinet-Erdoğan I (2003-2007)
 Kabinet-Erdoğan II (2007-2011)
 Kabinet-Erdoğan III (2011-2014)